Kalwarja kan syfta på:

Geografi

Litauen 

 Kalvarija, ort,

Polen 

 Kalwaria Zebrzydowska (kommunhuvudort), Lillpolens vojvodskap, Powiat wadowicki, 

Robotskapade Litauenförgreningar
Robotskapade Polenförgreningar